DFB-Pokal eller Frauen DFB-Pokal er hovedpokalturneringen i kvindernes fodbold i Tyskland og er mændenes modstykke til DFB-Pokal. Frauen DFB-Pokal blev etableret i 1980, og siden 1991 inkluderer den også hold fra det tidligere Østtyskland.

Vindere
Før Tysklands genforening bestod turneringen udelukkende af hold fra Vesttyskland.

Frauen DFB-Pokal